Ignatowo () ist ein russischer Ortsname:

 Ignatowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Gaistauden, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Ignatowo (Moskau, Dmitrow), Dorf im Rajon Dmitrow, Oblast Moskau
 Ignatowo (Moskau, Orechowo-Sujewo), Dorf im Rajon Orechowo-Sujewo, Oblast Moskau
 Ignatowo (Pskow, Loknaja), Dorf im Rajon Loknaja, Oblast Pskow
 Ignatowo (Twer, Subzow), Dorf im Rajon Subzow, Oblast Twer
 Ignatowo (Wologda, Babajewo, Borisowo-Sudskoje), Dorf in der Gemeinde Borisowo-Sudskoje, Rajon Babjewo, Oblast Wologda
 Ignatowo (Wologda, Babjewo, Poschara), Dorf in der Gemeinde Poschara, Rajon Babajewo, Oblast Wologda
 Ignatowo (Wologda, Wytegra), Dorf im Rajon Wytegra, Oblast Wologda